Selon le contexte karateka désigne :
Personne pratiquant le karaté ;
Karateka un jeu vidéo de combat sorti en 1984.